Rapenburg (Amsterdam), een eiland en wijk in Amsterdam
Rapenburg (Doel), een gehucht bij Doel
Stoppeldijk, ook wel Rapenburg, een dorp dat samen met Boschkapelle opgegaan is in Vogelwaarde
Rapenburg (Leiden), een straat en gracht in Leiden
Rapenburg (Leeuwarden), een buurt in Leeuwarden
Rapenburg (Rijnsburg), een straat in Rijnsburg
Rapenburg (Sas van Gent), een binnenvesting in Sas van Gent 
Rapenburg (Voetbalclub), een voormalige voetbalclub in Stoppeldijk